Kilikia (piwo)
 Kilikia Erywań
 Cylicja  (gr. Κιλικία, Kilikia)